Кубок французької ліги з футболу 2005–2006 — 12-й розіграш Кубка ліги у Франції. Вперше переможцем став Нансі.

Календар

Перший раунд 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 вересня 2005

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 вересня 2005

|}

1/16 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 жовтня 2005

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 жовтня 2005

|}

1/8 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 грудня 2005

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 грудня 2005

|}

1/4 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17 січня 2006

|}

1/2 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7 лютого 2006

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8 лютого 2006

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок французької ліги на soccerway 
 Кубок французької ліги на rsssf  

2005–2006
Франція
Франція
2005 у французькому спорті
2006 у французькому спорті